Jerez (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Jutiapa
Jerez de la Frontera, een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz
Circuito Permanente de Jerez, een racecircuit nabij Jerez de la Frontera
Jerez de los Caballeros, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
Jérez del Marquesado, een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Jerez (Zacatecas), een plaats in de Mexicaanse staat Zacatecas

Personen
Enrique Jerez, een motorcoureur
Rodrigo de Jerez, een Spaanse zeevaarder